Il doppio  del Morocco Tennis Tour è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Treat Conrad Huey e Simone Vagnozzi erano i detentori del titolo, ma Huey quest'anno non ha partecipato.

Vagnozzi ha fatto coppia con Daniel Muñoz de la Nava.

Adrián Menéndez Maceiras e Jaroslav Pospíšil hanno battuto in finale Gerard Granollers e Iván Navarro 6–3, 3–6, [10–8].

Teste di serie

  Alessio Di Mauro /  Alessandro Motti (primo turno)
  Adrián Menéndez Maceiras /  Jaroslav Pospíšil (campioni)

  Daniel Muñoz de la Nava /  Simone Vagnozzi (semifinali)
  Aljaksandr Bury /  Mateusz Kowalczyk (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Morocco Tennis Tour - Meknes 2012